

Sigle 
 Over Head Valves – valvole in testa, tipo di distribuzione utilizzata sui motori a quattro tempi.

Altro 
 OHV  – targa automobilistica di Oberhavel (Germania)